Ма́йя Влади́мировна Кристали́нская (24 февраля 1932, Москва, СССР — 19 июня 1985, там же) — советская эстрадная певица, переводчица; заслуженная артистка РСФСР (1974).

Биография 
Майя Кристалинская родилась 24 февраля 1932 года в Москве, в русско-еврейской семье. Отец — Владимир Григорьевич Кристалинский (1904—1972), происходил из Мглина Черниговской губернии, окончил Александровское реальное училище в Могилёве. Мать — Валентина Яковлевна Кристалинская (урождённая Пыткина, 1911—1996), была родом из Павлодара. Родители поженились в Саратове и вскоре переехали в Москву, где отец окончил художественно-конструкторский факультет Высших художественно-технических курсов (ВХУТЕМАС) и работал во Всероссийском обществе слепых, был сочинителем игр, головоломок и кроссвордов для детей, печатался в газете «Пионерская правда», писал книги для детей.

В школьные годы Майя занималась в детском хоровом коллективе Народного ансамбля песни и танца Центрального дома детей железнодорожников, которым руководил Семён Осипович Дунаевский, брат Исаака Дунаевского. 

После окончания школы в 1950 году поступила в Московский авиационный институт. В институте она занималась художественной самодеятельностью. После окончания института уехала по распределению в Новосибирск на авиационный завод имени В. П. Чкалова. Но, по воспоминаниям подруги и одногруппницы Валентины Котёлкиной, вскоре вернулась в Москву и стала работать в КБ А. Яковлева.

В 1957 году Майя Кристалинская стала лауреатом Московского международного фестиваля молодёжи и студентов, на котором выступала с самодеятельным ансамблем «Первые шаги» под руководством Юрия Саульского. В том же году она вышла замуж за писателя Аркадия Арканова. Брак был неудачным и вскоре распался.

В 1960 м  году она записала песню «Два берега» из кинофильма «Жажда» ,  с  этой песни и  началась её всесоюзная популярность. Первоначально эту песню исполнила Ирина Сергеевна Денисова, артистка молодёжного ансамбля «Полный вперёд!» Ленинградской Филармонии, позднее журналистка (творческий псевдоним Рыжова), но фамилии первой исполнительницы даже не было в титрах. Когда фильм и песня стали популярны, эту песню стали исполнять другие певицы, и к фильму сделали новую звуковую дорожку, вставив в титры фамилию исполнительницы (в разных вариантах: Кристалинская, Дворянинова).

Майя Кристалинская много гастролировала по стране, работала с джаз-оркестрами Эдди Рознера и Олега Лундстрема, с ансамблем Евгения Рохлина. Тиражи её пластинок быстро раскупались. Песня на музыку Евгения Рохлина «Мы с тобой случайно в жизни встретились» стала настоящим шлягером, эту песню исполняла только она. Название песни стало названием диска Майи Кристалинской, который вышел в 1985 году.

В возрасте 29 лет врачи обнаружили у неё опухоль лимфатических желез (лимфогранулематоз). Она прошла тяжёлый курс лечения, и с тех пор ей приходилось выходить на сцену с косынкой на шее, чтобы скрывать от зрителей следы ожога от лучевой терапии.

Майя Кристалинская стала первой исполнительницей песни «Нежность» композитора Александры Пахмутовой, записав её в 1966 году. Чермен Касаев (музыкальный редактор ВР и ЦТ), присутствовавший тогда в студии звукозаписи, в документальном фильме «Опустела без тебя земля…» (2005), посвящённом певице, вспоминал, что у Кристалинской при прослушивании уже записанной фонограммы капали слёзы из глаз: «Вот такие росинки… утренняя летняя роса…» — так трогала её песня «Нежность», которая на долгие годы стала визитной карточкой певицы.

8 и 9 февраля 1964 года Майя Кристалинская была гостем студентов. В дни студенческих каникул она вместе со своими товарищами по искусству В.Трошиным, И.Кобзоном, Г.Сорокиным и другими принимала участие в эстрадном представлении «Шесть миллионов сердец» в Москве во Дворце спорта Центрального стадиона имени В.И.Ленина.

В 1964 году в Киеве был снят фильм-концерт «Поёт Майя Кристалинская».

В 1965 году вышел первый полноформатный студийный альбом — Поёт Майя Кристалинская.

В 1966 году, согласно опросам телезрителей, Майя Кристалинская была признана лучшей эстрадной певицей года.

В 1970 году новым председателем Гостелерадио стал С. Лапин. При нём попали в чёрный список и практически остались без работы (а многие и уехали из страны) известные певцы и певицы еврейского происхождения: Вадим Мулерман, Эмиль Горовец, Аида Ведищева, Нина Бродская, Лариса Мондрус и другие.

Путь на телеэкран и в радиоэфир был практически закрыт и для Майи Кристалинской. Её приглашали участвовать в своих творческих вечерах, проводившихся в Колонном зале Дома Союзов, Э. Колмановский, А. Пахмутова, Я. Френкель, Л. Ошанин и др. Выступления певицы проходили в сопровождении оркестра под управлением Юрия Силантьева. Но на Центральном телевидении Кристалинская стала почти «персоной нон грата».

В 1972 году с песней «Полынь» приняла участие в ежегодном фестивале «Песня года».

Последние десять лет жизни певица выступала в сельских клубах, в райцентрах Тульской, Рязанской, Орловской областей. Добиться разрешения на концерты в Москве и областных центрах было очень сложно.

Несмотря на это, в 1974 году Кристалинской было присвоено почётное звание «Заслуженная артистка РСФСР».

В 1975 году с песней «Судьба» приняла участие в ежегодном фестивале «Песня года».

В последние годы жизни Майя Кристалинская взялась за перевод с немецкого книги Марлен Дитрих «Размышления». Книга вышла в СССР уже после смерти Кристалинской.

Жила в Москве на улице Мясковского, д. 11/13; на Новоалексеевской улице, д. 1.

В 1984 году после смерти второго мужа Кристалинской Эдуарда Барклая (он умер 15 июня 1984 года, от инсульта, вызванного осложнениями сахарного диабета) болезнь певицы обострилась. 19 июня 1985 года, на 54-м году жизни, Майя Кристалинская скончалась. Прощались с певицей в ЦДРИ. Во время гражданской панихиды звучали её песни, а гроб выносили под песню «Русь».

Певица похоронена в Москве на Новом Донском кладбище. Эпитафия на её могиле гласит: «Ты не ушла, ты просто вышла, вернёшься — и опять споёшь».

Известный поэт Роберт Рождественский называл Майю Кристалинскую «Эхом нашей юности» .

Семья 
 Первый муж — Аркадий Арканов (1933—2015), писатель-сатирик. Ушёл от Кристалинской спустя год брака.
 Второй муж — Эдуард Максимович Барклай (1925—1984), архитектор и скульптор.
 Двоюродная сестра отца — Лилия Ильинична Кристалинская, актриса Театра имени К. С. Станиславского; была замужем за оперным режиссёром Павлом Златогоровым. Под их влиянием Майя Кристалинская начала заниматься музыкой.
 Племянница — Марьяна Кристалинская.

Творчество

Альбомы 
 Поёт Майя Кристалинская ()
 Maya Kristalinskaya ()
 Майя Кристалинская ()
 Майя Кристалинская ()
 Мы с тобой случайно в жизни встретились ()

Озвучивание мультфильмов 
  — Кто виноват?

Переводы 
 Марлен Дитрих, «Размышления»

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1974)

Память 
Творчеству и памяти певицы посвящены телепередачи:
 В 1987 году по Центральному Телевидению была показана программа памяти Майи Кристалинской «Эхом нашей юности была».
 «Майя Кристалинская. „Легенды музыки“» («Звезда», 2017)
 «Майя Кристалинская. „Последний день“» («Звезда», 2018)
Концерты памяти:

 В 1992 году состоялся концерт памяти Майи Кристалинской «Эхом нашей юности была».
 «22 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге в Доме Кочневой прошёл вечер памяти Майи Кристалинской. В концерте приняли участие лауреат международного конкурса Наталья Сорокина, лауреат международных конкурсов Татьяна Голышева, Александр Платонов (фортепиано), Павел Мухин (баян) и, конечно, режиссер – Светлана Николаева.
 7 марта 2021 года состоялся вечер памяти Майи Кристалинской в Волгограде в Театре песни имени Игоря Талькова.

Оценки творчества 
Николай Овчинников («Афиша Daily») в статье «10 лучших и самых удивительных альбомов с советскими песнями» описал дебютный диск-гигант Кристалинской как «идеальный портрет главной певицы шестидесятых», которой в равной степени были подвластны и вальс, и джаз, и киношлягеры.

Примечания

Ссылки 
 Гиммерверт А. А., Майя Кристалинская. И всё сбылось и не сбылось. — Москва: Олимп; Смоленск: Русич, 1999.
 Песни Майи Кристалинской
 Сайт о Майе Кристалинской — «В песне жизнь моя»
 Счастье ждёт
 Дискография певицы на Discogs.com
 Дискография певицы на Popsa.info
 Сорина Кристалинская. Воспоминания о сестре

Меццо-сопрано
Артисты Москонцерта
Выпускники Московского авиационного института
Умершие от лимфогранулематоза
Похороненные на Донском кладбище